Тёплый — топоним в России.

 Тёплый — посёлок в Верхнекубанском сельском поселении Новокубанского района Краснодарского края.
 Тёплый (Брянская область) — посёлок? Суражский район, Брянская область.
 Тёплый (Курская область) — заброшенная деревня, Брежневский сельсовет, Курский район, Курская область.
 Тёплый (Камчатский край) — заброшенная деревня, Усть-Большерецкий район, Камчатский край.
 Тёплый — река, городской округ Первоуральск, Свердловская область.
 Тёплый — река, Елизовский район, Камчатский край.

Также:
 «Тёплый» — четвёртый студийный альбом Басты и одновременно второй, выпущенный под псевдонимом «Ноггано».